Монте́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Тулузи, 21 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 66 осіб у працездатному віці (15-64 років) 52 були активні, 14 — неактивні (показник активності 78,8%, у 1999 році було 67,3%). З 52 активних працювало 48 осіб (24 чоловіки та 24 жінки), безробітних було 4 (3 чоловіки та 1 жінка). Серед 14 неактивних 4 особи були учнями чи студентами, 5 — пенсіонерами, 5 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 Монтель на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Монтель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн